Чавчавадзе може да се отнася за:
 Илия Чавчавадзе (1837 – 1907), грузински общественик
 Нино Чавчавадзе (1812 – 1857), грузинска благородничка